Појам Замора (вишезначна одредница) може да се односи на:

Шпанија
 Замора, град у Шпанији.
 Покрајина Замора, покрајина Шпаније

Еквадор
 Замора (град у Еквадору)
 Замора (провинција у Еквадору)
 Замора (река у Еквадору)

Мексико
 Замора (општина у Мексику)
 Замора (Ермосиљо)
 Замора (Коатепек)
 Замора (Леон)
 Замора (Мускиз)
 Замора (Номбре де Диос)
 Замора (Отон П. Бланко)
 Замора (Соледад де Грасијано Санчез)
 Замора Калетон (Салтабаранка)
 Замора де Идалго (Замора)